Domela Nieuwenhuis est le nom de famille de :

 César Domela Nieuwenhuis (1900-1992), peintre et sculpteur néerlandais ;
 Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), militant anarchiste et antimilitariste ;
 Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard (1870-1955), ecclésiastique, écrivain, militant flamingant et nationaliste thiois néerlandais.